Raven in My Eyes — альбом американського репера Андре Нікатіни, випущений у 1997 р. лейблом Dogday Records. Фактично є переробленим виданням Cocaine Raps, студійного альбому, випущеного обмеженим накладом у 2 тис. копій, до якого додали нові треки. «Nickatina Creation» і «Diamonds & Carrots» — ремікси.

Виконавчі продюсери: Fillmoe Coleman Records, Джо й Крісс. Дизайн: Тодд Д. Сміт. Мастеринг: Джастін Вейс на Trakworx. Фотограф: Тімі Ді. Записано й зведено на Lay Low Studios. Скретчі на «The Carnival»: DJ Pause.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни